Reprisal – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
 Reprisal – film per la televisione del 1997 diretto da Robert Marchand
 Reprisal – cortometraggio del 2003 diretto da Bjørn Erik Pihlmann Sørensen
 Reprisal – film del 2018 diretto da Brian A. Miller
 Reprisal – album dei Detonation del 2011